Сезон 1989/90 стал для «Манчестер Юнайтед» 88-м сезоном в Футбольной лиге и 15-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Перед началом сезона в клуб перешли Майк Фелан из «Норвич Сити» и Нил Уэбб из «Ноттингем Форест», заменившие в линии полузащиты ушедших Гордона Стракана и Нормана Уайтсайда. Команду также покинул опытный защитник Пол Макграт, перешедший в «Астон Виллу». В конце августа в клуб перешёл защитник «Мидлсбро» Гари Паллистер. «Юнайтед» заплатил за него за 2,3 млн фунтов, побив собственный трансферный рекорд. 13 сентября за £1,7 млн клуб подписал 21-летнего полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Пола Инса.

В этом сезоне команда финишировала на 13-м месте, что стало худшим результатом с момента вылета из Первого дивизиона в сезоне 1974/75. По ходу сезона, в котором «Юнайтед» неудачно выступал в чемпионате, активно обсуждались слухи об увольнении Алекса Фергюсона, однако шотландец остался в клубе. По итогам сезона клуб стал обладателем Кубка Англии, обыграв «Кристал Пэлас» в переигровке финала. Это был первый трофей Фергюсона в качестве главного тренера клуба.

Лучшим бомбардиром команды второй сезон подряд стал валлиец Марк Хьюз.

Предсезонные и товарищеские матчи

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отправлены в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1989/90 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1989-1990
Манчестер Юнайтед